The Beast – album zespołu Vader
 The Beast – gra wideo promująca film Stevena Spielberga A.I. Sztuczna inteligencja
 The Beast – amerykańskie czasopismo
 The Beast – kolejka górska w Cincinnati w stanie Ohio w USA
 The Beast – pseudonim kanadyjskiego wrestlera Yvona Cormiera
 The Beast (Bestia) – film fabularny z 1988 roku